EAT () – zysk przedsiębiorstwa uwzględniający wszelkie koszty i po zapłaceniu podatku dochodowego. Odpowiednik zysku netto.

Zobacz też 
 EBITDA
 EBITA
 EBIT

Wskaźniki finansowe
Rachunkowość